La temporada de 2016 del Campionat del món de motociclisme fou la 68a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Marc Márquez va obtenir el seu tercer títol de MotoGP després de la seva cinquena victòria de la temporada al , la qual li va donar un avantatge decisiu per sobre dels seus rivals Jorge Lorenzo i Valentino Rossi -que va caure a Motegi- a manca de tres curses. El títol de Márquez va marcar el retorn al capdamunt d'Honda després d'una difícil campanya el . Márquez va guanyar finalment el campionat amb 49 punts d'avantatge sobre el segon.

Aquella temporada hi hagué diversos rècords pel que fa als guanyadors: Cal Crutchlow, Jack Miller, Andrea Iannone i Maverick Viñales van guanyar les seves primeres curses en la categoria reina, la primera vegada que apareixien quatre nous guanyadors en una temporada a MotoGP. Entre el  al maig i  al setembre, vuit pilots -Lorenzo, Rossi, Miller, Márquez, Iannone, Crutchlow, Viñales i Dani Pedrosa- van guanyar en vuit curses consecutives, superant el rècord anterior de set (entre el  de  i el  del ). Amb una victòria d'Andrea Dovizioso al , el total de nou guanyadors va ser també un rècord per a una sola temporada a la categoria reina, superant el rècord anterior de vuit de la temporada del 2000.

Calendari 
El calendari estava format per un total de 18 carreres, disputades en 15 països diferents.

Equips i pilots

MotoGP

Resultats i classificació

MotoGP

Grans Premis

Classificació per pilots

Classificació per constructors

Classificació per equips

Referències 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions motociclistes del 2016